De Engelse naam voor Conan de Barbaar, een personage bedacht door Robert E. Howard
Conan the Barbarian (verzameling), een verzamelingverhalen gebaseerd op dit personage
Conan the Barbarian (1982), een film uit 1982 gebaseerd op dit personage
Conan the Barbarian (2011), een film uit 2011 gebaseerd op dit personage
Conan the Barbarian (roman), een romanversie van de film uit 1982
Conan the Barbarian (rollenspel), een rollenspel gebaseerd op dit personage